Gladkow (; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Wassiljewitsch Gladkow (1883–1958), russischer Schriftsteller
 Gennadi Igorewitsch Gladkow (* 1935), russischer Komponist
 Grigori Wassiljewitsch Gladkow (* 1953), russischer Komponist und Musiker, Barde
 Teodor Kirillowitsch Gladkow, (1932–2012), sowjetisch-russischer Schriftsteller
 Wassili Fjodorowitsch Gladkow (1898–1981), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wjatscheslaw Gladkow (* 1969), russischer Staatsmann